Storhäran kan syfta på:

Åland

Storhäran (ö i Sotunga), skär i Sottunga,  (3 ha)
Storhäran (skär i Kökar), skär i Kökar,  (3 ha)